de Fontys studentenraad
de Facultaire Studentenraad
de Financiële Studievereniging Rotterdam
het Poolse automerk "FSR (autofabrikant)"
een Spaanse politieke partij, Frente Sindicalista Revolucionario